Érintés, 1971-ben bemutatott Ingmar Bergman rendezésében készült svéd-amerikai filmdráma
 Érintés, a 2011-es év díjnyertes televíziós sorozata
 Érintés (Adagio-album)
 Érintés, a Hősök együttes 2013-as albuma